Lancelot oder Lanzelot steht für:

 Lancelot (Launcelot), Sagenfigur der mittelalterlichen Artusromane
 Lancelot (Name), Familienname und männlicher Vorname
 Lancelot (Zeitschrift), deutsche Monatsschrift (1946–1951) 
 Lancelot (Band), deutsche Rockband
 Lanzelot (Oper), Oper von Paul Dessau (1969)
 Lancelot (Computerspiel), ein Textadventure (1988)
 (2041) Lancelot, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Lanzelet, um 1200 entstandener Artusroman